hrabstwo Rusk (ang. Rusk County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Rusk (ang. Rusk County) w USA, w stanie Wisconsin